Lorenzo's Oil puede referirse a:

 El aceite de Lorenzo, creado por el matrimonio Odone para el tratamiento de su hijo, usado como fármaco para el sistema nervioso.
 Lorenzo's Oil (en español Un milagro para Lorenzo, El aceite de la vida), película de 1992 protagonizada por Nick Nolte y Susan Sarandon.
 La fundación Proyecto Mielina, creada a partir de esta enfermedad (adrenoleucodistrofia), y la búsqueda de su cura.
 Lorenzen's Soil, un nivel del videojuego Earthworm Jim 2.